Skit – odosobniona budowla dla mnichów
 Skit – krótki, zabawny utwór muzyczny

Zobacz też 
 Skit Maniawski – najsłynniejszy skit prawosławny w Galicji, powstały w 1612
 Skit Świętych Antoniego i Teodozjusza Pieczerskich w Odrynkach – prawosławny skit w Odrynkach, powstały w 2009
 Skit Kazańskiej Ikony Matki Bożej w Moisenay – jedna z prawosławnych pustelni (skitów) działających w ramach Zachodnioeuropejskiego Egzarchatu Parafii Rosyjskich na terytorium Francji
 Skit Świętych Niewiast Niosących Wonności w Cambridge – skit podlegający Wikariatowi Wielkiej Brytanii Zachodnioeuropejskiego Egzarchatu Parafii Rosyjskich